Gouvernement Iatseniouk peut faire référence au :
 Premier gouvernement Arseni Iatseniouk, du 27 février au  ;
 Second gouvernement Arseni Iatseniouk, du  au .

Voir aussi 
 Arseni Iatseniouk